Tschupa (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in der Republik Karelien, Russland:
 Tschupa (Louchski), Siedlung städtischen Typs im Rajon Louchski
 Tschupa (Kondoposchski, Kontschesero), Dorf im Kondoposchski rajon, Landgemeinde Kontschesero
 Tschupa (Kondoposchski, Janischpole), Dorf im Kondoposchski rajon, Landgemeinde Janischpole